Kobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kobbarna (Brändö, Åland), 
 Kobbarna, Hangö, Nyland,

Se även
Kobben
Kobban

Robotskapade Finlandförgreningar